Хъшове може да се отнася за:
 „Хъшове“, българска театрална пиеса от Иван Вазов
 „Хъшове“, български телевизионен сериал от 2009 г.
 „Хъшове“, телевизионно предаване от края на 1990-те години
 „Хъшове“, българо-германско студентско дружество „Хъшове“ в Берлин
 „Хъшове“, оркестър за народна музика, изявяващ се често с Нели Танева
 „Новите хъшове“, състав за модерни танци и брейк данс в Долна баня